Batsu peut faire référence à :
 un « châtiment » ou « punition » en japonais, comme dans un batsu game, divertissement nippon au cours duquel le perdant se soumet volontairement à une épreuve désagréable voire douloureuse ;
 Batsu Ichimonji, personnage de fiction du jeu vidéo Rival Schools.